IDU steht als Abkürzung für:

 individuelle Dienstunfähigkeitsversicherung
 Indoor Unit, der raumseitige Teil von Übertragungsanlagen mit zum Beispiel Antennen
 Idoxuridin, ein Antimetabolit der Nucleinsäuresynthese
 injection drug use, englisch für intravenöser Drogenkonsum
 Integrated Display Unit, eine Display Einheit für Flugzeugcockpits
 Interdisziplinärer Unterricht
 Interessengemeinschaft Dernekämper Unternehmen in Dülmen
 Interface Data Unit, englisch für Schnittstellendateneinheit
 International Dance Union
 International Dogsport Union, Vorläufer der Österreichischen Hundesportunion (ÖHU)
 Internationale Demokratische Union, das bürgerlich-konservative Gegenstück zur Sozialistischen Internationalen

IDU ist eine Dateiendung:

 für Dateien, die mit dem Interleaf Desktop Utility erzeugt worden und zum Austausch von Dateien im Interleaf-Format dienen 

 
IdU steht als Abkürzung für:

 Institut der Umweltgutachter, -berater und -auditoren in Österreich

Idu steht für:

 Idu, eine vereinfachte Form der chinesischen Schriftzeichen
 Idu II., eine der gründlichst untersuchten Mumien des Alten Ägypten (im Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museum)

IDU